Список катастроф и потерь самолёта Ту-134 всех модификаций.

По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 10 января 2020 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 75 самолётов Ту-134. Ту-134 пытались угнать 30 раз, при этом погибли 14 человек. Всего в этих происшествиях погибли 1473 человека.

Список

См. также 
 Авиационные происшествия с Ту-154

Примечания

Ссылки 
 AirDisaster.Com База данных авиакатастроф 
 Aviation-Safety.net Описания авиапроисшествий 
 Лётные происшествия в СССР и РФ
 Лётные происшествия в ВТА СССР 

Ту-134
 *